Gai Papi, tribú de la plebs el 65 aC
 Marc Papi Mutil, cònsol l'any 9